Kamphausen ist der Name folgender Orte:
 Kamphausen (Jüchen), Ortsteil von Jüchen im Rhein-Kreis Neuss, Nordrhein-Westfalen

Kamphausen ist der Familienname folgender Personen:
 Adolf Kamphausen (1829–1909), deutscher protestantischer Theologe
 Alfred Kamphausen (1906–1982), deutscher Kunsthistoriker, Museumsdirektor und Hochschullehrer
 Emil Kamphausen (1838–1887), deutscher Musikwissenschaftler
 Felix Kamphausen (* 1944), deutscher Schriftsteller
 Julian Kamphausen, deutscher Theaterregisseur
 Kuno Kamphausen (1900–1934), deutscher Politiker

Kamphausen steht ebenfalls für:
 Kamphausen Media, eine Mediengruppe.

Siehe auch:
 Camphausen
 Kamphuis
 Kamphaus
 Campenhausen